Sudhalter ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Sudhalter (* 1943), amerikanische Jazzmusikerin
 Richard Sudhalter (1938–2008), amerikanischer Jazzmusiker und Autor